Ehre signifie « honneur » en allemand et peut faire référence à :

Patronymes 

 Ida Ehre (1900-1989), actrice, metteur en scène et directeur de théâtre austro-allemande.
 Jürgen Ehre (né en 1941), peintre et graveur allemand.

Titres 
 Die verlorene Ehre der Katharina Blum, un roman d'Heinrich Böll paru en 1974.
 Ehre sei Gott in der Höhe (Gloire à Dieu au plus haut des cieux) (BWV 197a), une cantate religieuse de Jean-Sébastien Bach composée en 1728.
 Bringet dem Herrn Ehre seines Namens (Rendez à l’Éternel la gloire de son nom), (BWV 148), une cantate religieuse de Jean-Sébastien Bach.
 Die Himmel erzählen die Ehre Gottes (Les cieux racontent la gloire de Dieu), (BWV 76), une cantate de Jean-Sébastien Bach composée en 1723.

Autre 
 Meine Ehre heißt Treue, une devise SS.

Patronyme allemand
Homonymie de titre